We Five – gruppo musicale statunitense
 We Five – gruppo musicale greco